La pointe du Vallonnet est un sommet situé dans le massif de la Vanoise, en Savoie.

Notes et références 

Vallonnet
Vallonnet
Vallonnet
Val-Cenis